Rubine er en belgisk tegneserie med manuskript af Mythic og tegninger af Natachas tegner François Walthéry sammen med Dragan de Lazare (nr. 1-8), Boyan (nr. 9-10) og Bruno Di Sano (fra nr. 11).

Rubine Killarney er en amerikansk politikvinde, der involveres i en række kriminalsager. Pr. 1. februar 2023 er der 14 album på fransk og dansk. I Danmark udgav Egmont Serieforlaget de første 3 album (nummererede) samt et hæfte med den 8. historie (nr. 5 i serien tempo). Siden 2011 har Forlaget Zoom udgivet/genudgivet alle 14 album i serien. Album 11 og 12 er én hstorie.

Oversigt 
Egmonts udgaver er nummererede.

Kilder 
 Rubine på bibliotek.dk
 Rubine på minetegneserier.no
 Rubine på comics.org
 Rubine på bedetheque.com

Tegneseriefigurer
Tegneserier fra Belgien